Витиния (Bithynia) може да се отнася за някоое от следните понятия, по името първоначално от тракийското племе витини в Северозападна Мала Азия.
 Витиния, древна област и тракийска държава в Мала Азия
 Витиния и Понт, провинция на Римската империя в Мала Азия
 Витиния или Витински полуостров (със съвременно име Коджаели), полуостров в Мала Азия

Подобни 
 Витиня, проход в планината Мургаш (част от Западна Стара планина)
 Bithynia, сладководни охлюви от семейство Bithyniidae (Битинии)